Le Barrez est un petit pays traditionnel français situé au nord de l'Aveyron, il constitue la partie sud du Carladès. Son nom vient du village aveyronnais de Bars.
 Lacroix-Barrez est une commune française située dans le département de l'Aveyron
 Mur-de-Barrez est une commune française, située dans le département de l'Aveyron